Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. August 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Mason (Ohio)